Maria d'Habsburg o Maria d'Hongria (governadora dels Països Baixos) (palau de Coudenberg, Brussel·les, 1505 - Cigales, 1558), reina consort d'Hongria (1521 - 1526) 
 Maria d'Habsburg i de Portugal o Maria d'Espanya (emperadriu romanogermànica) (Madrid, Castella, 1528 - Villa Monte, 1603), infanta de Castella i Aragó 
 Maria d'Habsburg-Jagellon (Praga, 1531 -Palau d'Hambach, 1581), Arxiduquessa d'Àustria, filla de l'emperador Ferran I i d'Anna Jagelló (1503-1547)
 Maria d'Habsburg o Maria Teresa d'Àustria (reina de França) (l'Escorial, 1638 – Versalles, 1683), Infanta d'Espanya i reina consort de França, muller de Lluís XIV de França 
 Maria Cristina d'Habsburg o Maria Cristina d'Àustria, diversos personatges
 Maria Cristina d'Habsburg-Lorena (Gross-Seelowitz, Imperi Austríac, 1858 - Madrid, 1929), reina consort d'Espanya (1879-1885).
 Maria Cristina d'Habsburg (1574 -1621), princesa alemanya de la Casa d'Habsburg i per matrimoni princesa de Transsilvània.